Muzyka:
 Bush – brytyjski zespół rockowy
Osoby o nazwisku Bush:
 Alan Bush – brytyjski kompozytor
 Barbara Bush – żona George’a H.W., była pierwsza dama USA
 Christy Bush – amerykańska fotografik związana z Bespoke Gallery w Chelsea w Nowym Jorku
 George H.W. Bush – 41. prezydent USA (1989-1993)
 George P. Bush – amerykański przedsiębiorca i polityk Partii Republikańskiej, syn Jeba Busha
 George W. Bush – 43. prezydent USA (2001-2009), syn George’a H.W.
 Jeb Bush – były gubernator Florydy, syn George’a H.W., brat George’a W.
 John Bush – amerykański wokalista
 Kate Bush – piosenkarka brytyjska, niezwiązana z rodziną polityczną w USA
 Laura Bush – żona G. W. Busha, była pierwsza dama USA
 Marvin P. Bush – amerykański przedsiębiorca, młodszy syn George’a H.W. Busha
 Prescott Bush – senator z Connecticut, ojciec George’a H.W.
 Vannevar Bush – amerykański inżynier, wynalazca, teoretyk wczesnego okresu informatyki, organizator życia naukowego w USA.

Miejscowości o nazwie Bush w USA:
 Bush – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson

Gminy w USA:
 Bush (ang. Bush Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Bush (ang. Bush Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
 Bush (Luizjana)

Inne:
 Bush House – budynek w Londynie, siedziba BBC
 Shepherd’s Bush – dzielnica Londynu
Zobacz też:
 Busz